Arnuvanda III. je bil predzadnji kralj Hetitskega cesarstva (Novo kraljestvo), ki je vladal od okoli 1209 pr. n. št. do 1207 pr. n. št. (kratka kronologija), * ni znano, † 1207 pr. n. št.

Družina
Arnuvanda je bil sin kralja Tudhalije IV. in vnuk kralja Hatušilija III. in kraljice Tuduhepe. Na prestolu ga je po nekaj letih vladanja nasledil brat Šupiluliuma II.

Družinsko drevo

Vir 
 

Hetitski kralji
Vladarji v 13. stoletju pr. n. št.